Hirudisoma är ett släkte av mångfotingar. Hirudisoma ingår i familjen Hirudisomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spetshuvuddubbelfotingar
Hirudisoma